Rapiditas (Rotterdam), een voormalige voetbalvereniging uit Rotterdam
GVAV-Rapiditas, een omnisportvereniging uit Groningen
WFC Rapiditas, een voormalige voetbalvereniging uit Weesp
HV Rapiditas, een handbalvereniging uit Weert